Свобода может означать:

 Свобода — философская категория, состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий.
 Свобода — юридический термин, одно из базовых понятий теории права.

Фамилия 
 Свобода, Адам (1978—2019) — чешский хоккеист.
 
 Свобода, Богуслав (род. 1944) — чешский врач и политик.
 Свобода, Вячеслав Вячеславович (1892—1948) — артист балета Большого театра.
 Свобода, Георгий Иосифович (1906—1986) — инженер-полковник артиллерии, участник первого боевого применения радара в зенитной артиллерии ПВО СССР.
 Свобода, Давид (род. 1985) — чешский пятиборец.
 Свобода, Ева (род. 1997) — польская легкоатлетка-спринтер.
 Свобода, Йиндржих (род. 1952) — чехословацкий футболист.
 Свобода, Йозеф (1920—2002) — чехословацкий и чешский сценограф.
 Свобода, Йозефина (1861—1924) — австрийская портретистка, придворная художница королевы Виктории.
 Свобода, Карел (1938—2007) — чешский композитор.
 Свобода, Карел (1912—1982) — чешский актёр и театральный режиссёр.
 Свобода, Карл (1824—1870) — чешский художник.
 Свобода, Карл (1882—1933) — австрийский тяжелоатлет, двукратный чемпион мира.
 Свобода, Кирил (род. 1956) — чешский политик.
 Свобода, Людвик (1895—1979) — государственный и политический деятель Чехословакии.
 Свобода, Мартин (род. 1975) — чешский гребной рулевой.
 Свобода, Михаэль (род. 1998) — австрийский футболист.
 
 Свобода, Роберт (род. 1953) — американский писатель и доктор медицины.
 Свобода, Рудольф (1859—1914) — австрийский художник.
 Свобода, Сватоплук (1886—1971) — чехословацкий гимнаст.
 Свобода, Сватоплук (род. 1984) — словацкий и чешский шахматист.
 Свобода, Франтишек (1906—1948) — чехословацкий футболист.
 Свобода, Франтишек Ксаверий (1860—1943) — чешский поэт, писатель и драматург.

Имя 
 Свобода Кончаковна (в крещении Настасья) — дочь половецкого хана Кончака, жена Владимира Игоревича с 1185 года

Топоним 
 Свобода — остров на реке Марице
 Свобода — река в Калининградской области

Белоруссия 
 Свобода — деревня в Городокском районе Витебской области, Межанский сельсовет.
 Свобода — деревня в Городокском районе Витебской области, Хмельникский сельсовет.
 Свобода — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Свобода — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Свобода — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Свобода — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Свобода — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Свобода — упразднённый посёлок в Могилёвской области.

Болгария 
 Свобода — квартал Софии.
 Свобода — село в общине Камено Бургасской области.
 Свобода — село в общине Добричка Добричской области.
 Свобода — село в общине Момчилград Кырджалийской области.
 Свобода — село в общине Чирпан Старозагорской области.
 Свобода — село в общине Стрелча Пазарджикской области.

Россия 
Алтайский край
 Свобода — посёлок в Родинском районе.
Башкортостан
 Свобода — деревня в Белебеевском районе.
 Свобода — село в Куюргазинском районе.
 Свобода — деревня в Салаватском районе.
Брянская область
 Свобода — посёлок в Клинцовском районе.
 Свобода — посёлок в Стародубском районе.
Воронежская область
 Свобода — село в Богучарском районе.
 Свобода — хутор в Лискинском районе
 Свобода — название города Лиски с 1928 по 1943 года.
Калининградская область
 Свобода — посёлок в Черняховском районе.
Калужская область
 Свобода — деревня в Ульяновском районе.
Кировская область
 Свобода — деревня в Верхошижемском районе.
Краснодарский край
 Свобода — хутор в Крымском районе.
 Свобода — хутор в Курганинском районе.
Курская область
 Свобода — местечко в Золотухинском районе.
 Свобода — хутор в Железногорском районе.
 Свобода — деревня в Рыльском районе.
 Свобода — посёлок в Хомутовском районе.
Мордовия
 Свобода — посёлок в Инсарском районе.
Нижегородская область
 Свобода — посёлок в Арзамасском районе.
 Свобода — село в Вадском районе.
Новгородская область
 Свобода — деревня в Пестовском районе.
Орловская область
 Свобода — посёлок в Залегощенском районе.
 Свобода — посёлок в Мценском районе.
 Свобода — посёлок в Троснянском районе.
Пермский край
 Свобода — деревня в Еловском районе.
Псковская область
 Свобода — деревня в Гдовском районе.
 Свобода — деревня в Опочецком районе.
Ростовская область
 Свобода — хутор в Весёловском районе.
 Свобода — посёлок в Волгодонском районе.
 Свобода — посёлок в Мартыновском районе.
Рязанская область
 Свобода — посёлок в Рязанском районе.
 Свобода — посёлок в Скопинском районе.
 Свобода — посёлок в Ухоловском районе.
Свердловская область
 Свобода — деревня в Каменском районе.
Ставропольский край
 Свобода — село в Предгорном районе.
Тамбовская область
 Свобода — деревня в Мордовском районе.
 Свобода — посёлок в Никифоровском районе.
Тверская область
 Свобода — деревня в Бежецком районе.
 Свобода — хутор в Кувшиновском районе.
Тульская область
 Свобода — посёлок в Венёвском районе.
 Свобода — деревня в Куркинском районе.
 Свобода — посёлок в Щёкинском районе.
Тюменская область
 Свобода — деревня в Омутинском районе.
Чувашия
 Свобода — выселок в Цивильском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория
 Свобода — село, вошедшее в состав Симферополя.

Украина 
 Свобода — село в Береговском районе Закарпатской области.
 Свобода — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Свобода — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Свобода — село в Згуровском районе Киевской области.
 Свобода — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Свобода — село в Путивльском районе Сумской области.

Чехия 
 Свобода — деревня, район Опава Моравскосилезского края.

Партии

Средства массовой информации 
 «Свобода» — международная некоммерческая радиовещательная организация.
 «Свобода» — журнал ЦОПЭ, издавался до конца 1960-х годов в Мюнхене.
 «Свобода» — старейшая газета украинской диаспоры в США.

Музыкальные произведения 
 «Свобода» — песня российской рок-группы «ДДТ».
 «Свобода» — альбом группы Lumen.
 «Свобода» — песня российских хард-рок групп «Ария» и «Кипелов».
 «Свобода» — сборник российской певицы Кристины Орбакайте 2021 года.

Другое 
 Свобода — богиня
 «Свобода» — косметическая фабрика.
 Свобода (эсминец)
 11-я бригада Армии Людовой «Свобода» — партизанское соединение Армии Людовой, которое действовало в 1944 году на территории Польши.
 «Радио Свобода» — команда КВН.

См. также